Myerstown ist der Name zweier Ortschaften im US-Bundesstaat Pennsylvania:

 Myerstown (Cumberland County), im Cumberland County
 Myerstown (Lebanon County), im Lebanon County

Siehe auch:
 Meyerstown